Bělohlávek ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Bělohlávek (1889–1943), österreichischer Fußballer und Widerstandskämpfer
 Jiří Bělohlávek (1946–2017), tschechischer Dirigent
 Miloslav Bělohlávek (1923–2006), tschechischer Historiker und Archivar

in der Form Belohlavek:

 August Johann Belohlavek (1873–1937), österreichischer Architekt
 Roberto Belohlavek (eigentlicher Name von Robert Geßner, 1889–1973), deutscher Maler